В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Бетті Стов і Венді Тернбулл  виграли титул, у фіналі перемігши пару Івонн Гулагонг і Керрі Рід 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Розмарі Казалс (2-ге коло)
 Бетті Стов /  Венді Тернбулл (чемпіонки)

 Івонн Гулагонг /  Керрі Рід (фінал)
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (2-ге коло)

Основна сітка

Посилання 

Italian Open (теніс)